Серия А 1952/1953 () — 21-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 14 сентября 1952 года и завершился 31 мая 1953 года. В 6-й раз в своей истории победителем турнира стал миланский «Интер».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1952/1953
Футбол в Италии в 1952 году
Футбол в Италии в 1953 году